«Хáканиеми» (, ) — станция Хельсинкского метрополитена. Расположена между станциями «Хельсинкский университет» (расстояние до неё 916 м) и «Сёрняйнен» (расстояние до неё 928 м).

Расположена в центре Хельсинки в районах Хаканиеми и Каллио.

Имеет 2 платформы, 10 эскалаторов и 8 лифтов.

Это одна из самых первых станций Хельсинкского метро, была открыта 1 июня 1982 в составе первой очереди. В течение месяца — до 1 июля 1982, когда была открыта станция «Раутатиентори» — была первой конечной станцией Хельсинкского метро.

В настоящее время на станции «Хаканиеми» к западу от существующего платформенного зала строится ещё один подземный зал. Он будет использоваться как станция т. н. U-метролинии, а также как станция будущей подземной железной дороги Pisara-rata.

Пассажиропоток: 13 452 человек в будний день (2005).

Находится на глубине 23 метров от поверхности земли (21 м ниже уровня моря).

Интересные факты 
 Станцию «Хаканиеми» можно увидеть в фильме Аки Каурисмяки «Союз Каламари». Однако, если знать географию Хельсинки, можно понять, что путь, по которому движутся герои, не может пролегать через «Хаканиеми».
 На станции «Хаканиеми» снимался клип на песню Freestyler группы Bomfunk MC's.

Примечания 

Станции метрополитена Хельсинки